Armstrong är en flygplats i Kanada. Den ligger i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Armstrong ligger  meter över havet.

Terrängen runt Armstrong är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet, cirka  km sydväst om Armstrong. Trakten är glest befolkad.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Ontario